Зекич — фамилия.
 Зекич, Зоран (род. 1975) — хорватский футболист и тренер. На данный момент является исполняющим обязанности главного тренера тирасполького «Шерифа».
 Зекич, Милош (1915—1984) — югославский военачальник, Народный герой Югославии.